Королевичи  — топоним:

Беларусь 
 Королевичи — деревня, Голубичский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Королевичи — деревня, Богдановский сельсовет, Сенненский район, Витебская область